Адра́р () — вилайет Алжира. Расположен в юго-западной части страны, имеет одноимённое название с административным центром.

Второй по величине вилайет Алжира, его территория 439 700 км² с населением 399 714 человек (2008, перепись).

Граничит на юге с Мавританией и Мали.

Адрар составлен из четырёх историко-географических областей:
 Гурара — Тимимун
 Туат — Адрар
 Тидикельт — Аулеф
 Танезруфт — Бордж-Баджи-Мохтар

Административное деление 

Вилайет Адрар делится на 11 округов (; «даира») и 28 коммун (баладийев; 

, , ед.ч. بلدية) и 299 деревень (,  [qaṣr], мн. ч.  [qṣūr]).

Примечания

Ссылки 

 

Вилайеты Алжира